3 miejscowości w Polsce:
 Dołgie – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Drawsko Pomorskie 
 Dołgie – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Gryfino
 Dołgie – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Biały Bór

Zobacz też:
 Dołgie Jezioro, Jezioro Dołgie, Jezioro Dołgie Wielkie